Ingo Appelt (1961) olimpiai bajnok osztrák bobos, politikus
 Ingo Appelt (1967) német humorista